(362) Гафния () — крупный астероид главного пояса, принадлежащий к астероидам тёмного спектрального класса C. Астероид был открыт 12 марта 1893 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван в честь латинского названия датского города Копенгаген.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км